Zolini é uma tribo de carabídeos da subfamília Trechinae.

Subtribos
 Chalteniina Roig-Juñent & Cicchino, 2001
 Sinozolina Deuve, 1997
 Zolina Sharp, 1886

Zolini
Tribos de carabídeos